Stiehm ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Stiehm (1905–1990), deutscher Politiker (SPD)
 Johann Friedrich Stiehm (1826–1902), deutscher Fotograf
 Lothar Stiehm (1930–2010), deutscher Kulturwissenschaftler, Verleger, Lektor und Autor
 Meredith Stiehm (* 1969), US-amerikanische Produzentin und Drehbuchautorin
 Ulrich Stiehm (* 1968), deutscher Filmproduzent

Siehe auch:
 Steam (Begriffsklärung)